Chabert puede hacer referencia a:

 Alfred Charles Chabert, botánico francés.
 Hugo Torres Chabert, empresario hotelero mexicano.
 Lacey Chabert, actriz y actriz de voz estadounidense.
 Pierre Chabert, botánico francés.